David López Moreno – hiszpański piłkarz
 David López Silva – hiszpański piłkarz
 David López García – hiszpański kolarz